Това е пълната дискография на канадската рок група Thousand Foot Krutch. Групата е издала осем студийни албума до този момент, като имат договор с Tooth & Nail Рекърдс.

Албуми

Студийни албуми

Компилации

Концертни албуми

Сингли

Музикални видеоклипове

Песни в компилации (сборни албуми)

Външни препратки 
 Thousand Foot Krutch в Allmusic
 Thousand Foot Krutch Чартове
 Thousand Foot Krutch Чартове в ChristianRock.net 

Таузънд Фут Кръч
Дискографии на американски изпълнители